Kinkaid peut désigner :
 Keith Kinkaid (né en 1989), un joueur américain de hockey sur glace ;
 Thomas C. Kinkaid (1888-1972), un amiral américain ;
 , un destroyer de la Marine américaine nommé d'après l'amiral du même nom.